Die Liste samoanischer Fußballnationalspieler gibt einen Überblick über Spieler, die mindestens ein A-Länderspiel für die samoanische Fußballnationalmannschaft bestritten haben und zu denen ein Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia existiert. Mit 20 Einsätzen und neun Toren ist Desmond Fa'aiuaso Rekordspieler und Rekordtorschütze seines Landes.

Spielerliste 
Stand: 1. August 2022

Weblinks 
 Spieler auf national-football-teams.com
 Spieler auf transfermarkt.de

Einzelnachweise 

Samoa
!
!